Mundo (filosofia)
 Mundo (general) — general bizantino
 Mundo (teologia)
 Mundo da vida
 Terra — também chamada de mundo
 Universo

Desambiguação